L'episodio dell'Assunzione di Maria è un tema spesso trattato nelle opere d'arte, dove è indicato convenzionalmente col titolo di Assunzione della Vergine o più semplicemente Assunta.

 Assunzione della Vergine – affresco di Cimabue e aiuti (1277-1283), basilica superiore di San Francesco d'Assisi, Assisi
 Assunzione della Vergine – vetrata disegnata a Lorenzo Ghiberti (1404-1405), Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Firenze
 Assunzione della Vergine – bassorilievo di Donatello (1426-1428), chiesa di Sant'Angelo a Nilo, Napoli
 Assunzione della Vergine – affresco di Andrea Mantegna (1453-1457), chiesa degli Eremitani, Padova
 Assunzione della Vergine – dipinto di Francesco Botticini (1475-1476) National Gallery, Londra
 Assunzione della Vergine – dipinto di Pedro Fernández de Murcia, Chiesa di San Lorenzo, Pisciarelli di Bracciano
 Assunzione della Vergine – dipinto di Tiziano (1535), Duomo di Verona, Verona
 Assunzione della Vergine – dipinto del Moretto (1524-1526), Duomo vecchio, Brescia
 Assunzione della Vergine – affresco di Correggio (1524-1530), duomo di Parma
 Assunzione della Vergine – dipinto olio su tela realizzato da Lorenzo Lotto nel 1527
 Assunzione della Vergine – dipinto del Romanino (1540-1545), basilica di Sant'Alessandro, Bergamo
 Assunzione della Vergine – dipinto del Tintoretto (1555), chiesa dei Gesuiti, Venezia
 Assunzione della Vergine – dipinto di Annibale Carracci (1587-1590) Museo del Prado, Madrid
 Assunzione della Vergine – dipinto di Annibale Carracci (1600-1601), basilica di Santa Maria del Popolo, Roma
 Assunzione della Vergine – dipinto di Pieter Paul Rubens (1625-1626), cattedrale di Nostra Signora, Anversa
 Assunzione della Vergine – dipinto di Pieter Paul Rubens (1637), Liechtenstein Museum, Vienna
 Assunzione della Vergine – dipinto di Enea Salmeggia (1625), chiesa di Sant'Alessandro della Croce, Bergamo
 Assunzione della Vergine – dipinto di Jacopo Palma il Vecchio, Gallerie dell'Accademia, Venezia
 Assunzione della Vergine – dipinto di Juan Martín Cabezalero (1665) circa, Museo del Prado, Madrid 
 Pala di Corciano, nota anche come Assunzione della Vergine – dipinto del Perugino a Corciano
 Pala di Vallombrosa, nota anche come Assunzione della Vergine con quattro santi – dipinto del Perugino a Firenze
 Pala di Asolo, nota anche come Assunzione della Vergine con i santi Antonio Abate e Ludovico da Tolosa – dipinto di Lorenzo Lotto
 Apostoli intorno al sepolcro vuoto e colmo di fiori della Madonna dipinto di Camillo Procaccini, basilica di Santa Maria Maggiore di Bergamo;
 Madonna Assunta con angeli dipinto di Gian Paolo Cavagna, basilica di Santa Maria Maggiore, di Bergamo;
 Maria Assunta con i santi patroni dipinto di Ponziano Loverini, basilica di Santa Maria Assunta di Gandino;

Pagine correlate 
Assunzione di Maria (disambigua)
 Assunta